MZI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Barbe, Mopti, Mali